Uránia fő jelentése: a múzsák egyike. További jelentései:

Nevek
 Uránia női keresztnév
 30 Urania, 1854-ben felfedezett aszteroida.

Intézmények, szervezetek, épületek
 Uránia Ismeretterjesztő Társaság (1927–1945), egykori székházai, utód-intézményei:
 Uránia (Bécs), az Egyesület híres szecessziós stílusú egykori székháza, ma Népfőiskola Bécsben.
 Uránia Nemzeti Filmszínház, Uránia Mozi, az Egyesület budapesti székházának épületében
 TIT Uránia Csillagvizsgáló, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat bemutató csillagvizsgálója Budapesten

 Urania (Berlin), tudományos ismeretterjesztő központ Berlin Schöneberg kerületében
 Urania Kiadó, 1924-ben Lipcsében alapított kiadóvállalat 
 Uránia Észlelő és Bemutató Csillagvizsgáló (Salgótarján)
 Uránia Csillagvizsgáló (Kaposvár), a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat bemutató csillagvizsgálója
 Uránia-palota, kolozsvári műemlék épület

Kiadványok, publikációk
 Uránia: Kármán József folyóirata
 Uránia: ismeretterjesztő folyóirat, 1900–1925
 Uránia: A Színház- és Filmművészeti Egyetem folyóirata
 Uránia (német folyóirat): tudományos folyóirat a Weimari Köztársaság idejéből.
 Urania (könyvsorozat): magyar nyelven is megjelent német könyvsorozat, kötetei: Urania Univerzum, Urania Állatvilág, Urania Növényvilág.

Jegyzetek